Bianchi steht für:

 Bianchi (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bianchi (Kalabrien), italienische Gemeinde in der Provinz Cosenza
 Bianchi (Unternehmen), italienischer Fahrzeughersteller
 Società Bianchi Camions Automobili, ehemaliger italienischer Nutzfahrzeughersteller (1906–1908)
 Bianchi (Radsportteam 1905–1966), war ein ehemaliges italienisches Radsportteam
 Bianchi–Piaggio, war ein italienisches Radsportteam das von 1973 bis 1984 bestand
 Bianchi di Faenza, ein Fayenceprodukt